IFF – identyfikacja "swój-obcy" 
 IFF – format pliku graficznego (ale nie tylko, w IFF można enkapsulować wiele rodzajów danych).